Příjmení Driscoll nese více různých osobností:

 Gary Driscoll (1946–1987) – americký rhythm and bluesový a rockový bubeník
 Julie Driscollová (* 1947) – anglická zpěvačka
 Kermit Driscoll (* 1956) – americký kontrabasista a baskytarista
 Robin Driscoll (* ????) – britský herec a scenárista